Dummer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Dummer (1889–1929), deutscher Maler
 Geoffrey Dummer (1909–2002), britischer Ingenieur und Vordenker im Bereich der integrierten Schaltung
 John Dummer (* 1944), englischer Bluesrock-Schlagzeuger
 Jürgen Dummer (1935–2011), deutscher klassischer Philologe
 Karl-Otto Dummer (1932–2009), deutscher Überlebender eines Schiffsunglücks
 Reinhard Dummer (* 1960), deutscher Mediziner
 William Dummer (1677–1761), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 Wolfgang Dummer (* 1947), deutscher Fußballspieler

Dummer heißen folgende geographische Objekte
 Dummer (New Hampshire), ein Ort in New Hampshire in den Vereinigten Staaten
 Dummer (Hampshire), ein Ort und eine Civil parish in Hampshire England
 Fort Dummer, ein Fort in Vermont in den Vereinigten Staaten

siehe auch:
 Dümmer (Begriffsklärung)